ISO 7094 er en ISO standard for planskive.

En planskive ISO 7094 er en af de mest brugte skiver indenfor befæstelse området.

Kilde 
 http://bolte.dk/planskiver-iso-7094/

7094